Horná Ves ist der Name folgender Orte:

 Horná Ves (Prievidza), Gemeinde im Okres Prievidza
 Horná Ves (Žiar nad Hronom), Gemeinde im Okres Žiar nad Hronom